Likalampi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Likalampi (Hällefors socken, Västmanland, 664503-142636), sjö i Hällefors kommun,  (2,9 ha)
Likalampi (Hällefors socken, Västmanland, 665182-142897), sjö i Hällefors kommun,  (14,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn